Имельда Р. Маркос (урождённая Имельда Ремедиос Виситасион Ромуальдес ; род. 2 июля 1929) — филиппинский политический и общественный деятель, вдова 10-го Президента Филиппин Фердинанда Маркоса. В период его 20-летнего правления была губернатором Манилы, министром, избиралась депутатом парламента, выполняла важные дипломатические поручения: имеет ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла. После его свержения и последующего изгнания, овдовев, она вновь трижды избиралась в Палату представителей (последний раз — в 2013 году). За силу и жесткость характера, в сочетании с красотой и изяществом, её иногда называют «стальной бабочкой» (Steel Butterfly) или «железной бабочкой» (Iron Butterfly).

Происхождение 
Имельда Ромуальдес Маркос родилась 2 июля 1929 года в филиппинской столице — Маниле. Родителями Имельды были профессор юриспруденции и адвокат Висенте Орестес Лопес Ромуальдес/Vicente Lopez Orestes Romuáldez и его вторая супруга Ремедиос Тринидад Ромуальдес (урождённая Ремедиос Тринидад и де Гусман/Remedios Trinidad y de Guzman). Предки Имельды по линии отца были богатыми землевладельцами испано-филиппинского происхождения, известными в обществе. Существует предположение, что один из них в своё время стал основателем города Толоса на филиппинском острове Лейте. Отец Имельды Ромуальдес больше интересовался музыкой и культурой в целом, нежели общественной деятельностью. Мать её выросла в одном из детских приютов Манилы и по некоторым данным была незаконнорождённой монашеской дочерью. Её дядей был Норберто Ромуальдес Лопес, писатель, лингвист.

Молодость 
Когда мать Имельды умерла, семья переехала к родственникам, где юная Имельда, окончив колледж Святого Павла в городе Таклобан, получила степень бакалавра. В 18 лет Имельда стала королевой красоты, её голову увенчала корона «Роза Таклобана», затем она получила титул «Мисс Лейте» и, наконец, она стала «Мисс Филиппины».

В 1950 году она переехала в Манилу, где жила в семье своего кузена (будущего спикера Палаты представителей) Даниэля Ромуальдеса. Музыкальный слух и прекрасный голос Имельды позволили ей зарабатывать пением в музыкальных магазинах Манилы. Хотя её отец был недоволен этим её занятием, считая его недостойным фамилии девушки из рода Ромуальдес, Имельда решила всерьёз заняться пением, посещая занятия в музыкальной консерватории университета Святого Фомы.

Встреча с Фердинандом Маркосом 
Дом её родственников в столице был фактически штабом Националистической партии, что позволило ей получить представление о мире реальной политики.
В 1954 году Имельда Ромуальдес повстречалась со своим будущем мужем Фердинандом Маркосом — ветераном Второй мировой войны, удостоенным многих филиппинских и американских боевых наград, к тому времени избранным в Палату представителей филиппинского Конгресса. После одиннадцати дней ухаживаний, конгрессмен Маркос сделал предложение Имельде. «Её любовь привела меня к вершинам успеха», — говорил он позднее. Они поженились в мае того же года, устроив пышную свадьбу. Их брак оказался удачным, во всяком случае, трое их детей убеждены в этом.

Между 1960 и 1965 годами её лицо постоянно появлялось на журнальных обложках, Имельда полностью посвятила себя политической карьере мужа, для чего она много ездила по стране, выступала и пела на митингах, выстраивала отношения со всеми, кто мог быть полезным для её избранника.

Имельда — Первая леди 
 В 1965 году Фердинанд Маркос стал 10-м президентом Филиппин. В 1969 году он был переизбран на этот пост — впервые в истории страны. С 21 сентября 1972 года (с момента отмены им Конституции и объявления чрезвычайного положения в государстве) и до февраля 1986 года — до тех пор, пока он не был свергнут и изгнан с Филиппин, Имельда принимала реальное участие в жизни государства, занимая различные должности и выполняя важнейшие дипломатические миссии.
 На самом пике «холодной войны» Первая леди Республики Филиппины, союзника Соединённых Штатов, в качестве специального представителя своего мужа, посещала с официальными визитами Китайскую Народную Республику, Советский Союз, социалистические страны Восточной Европы — Румынию, Венгрию, Чехословакию, Восточную Германию, Югославию, а также Кубу, Ирак, Северную Корею. Она явно обладала дипломатическим даром, позволявшим ей иметь хорошие личные отношения не только с Ричардом Никсоном и Рональдом Рейганом, но и с Мао Цзэдуном и Леонидом Брежневым, Ким Ир Сеном и Саддамом Хуссейном. Она, в частности, сумела убедить ливийского лидера Муаммара Каддафи выступить посредником в достижении перемирия между правительством Филиппин и исламскими сепаратистами из Национально-освободительного фронта моро, в результате чего были в Триполи в 1976 году были подписаны соответствующие соглашения.
 Благодаря успешным действиям администрации Ф. Маркоса, а также прорывным дипломатическим миссиям Имельды, Республика Филиппины заняла важное место на международной арене: никогда — ни до «эры Маркоса», ни после неё — эта страна не обладала таким международным авторитетом, а её руководители не числились звёздами мировой политики.
 Одновременно Имельда тратила много сил на развитие филиппинской культуры, здравоохранения, на создание соответствующей инфраструктуры. В первый же год своего президентства Ф. Маркос, с целью поддержки национальной культуры и искусства, учредил государственную корпорацию Культурный центр Филиппин/Cultural Center of the Philippines, обеспечив ей серьёзное финансирование, выделив большую территорию и обеспечив строительство собственного здания. Первая леди была инициатором и патроном множества социальных программ и культурных программ филиппинского правительства: филиппинский балет, ставший сегодня визитной карточкой страны, многим обязан именно Имельде. По её почину в стране были построены такие впечатляющие общественные сооружения, такие научные и культурные институты как Филиппинский кардиологический центр/Philippine Heart Center, Пульмонологический центр Филиппин/Lung Center of the Philippines, Нефрологический институт Филиппин/Kidney Institute of the Philippines, а также Филиппинский международный конгресс-центр/Philippine International Convention Center, Фольклорный театр/Folk Arts Theater, Филиппинский парк истории и культуры/Nayong Pilipino, Кокосовый дворец/Coconut Palace (резиденция Вице-президента страны), Манильский киноцентр/Manila Film Center.
 В честь Имельды, как и в честь её мужа Фердинанда, было названо множество различных объектов по всей стране — местечко на острове Ромблон, улицы, площади, колледжи, дворцы, конкурсы и фестивали искусств.
 Личное состояние Маркосов было огромным ещё до его победы на президентских выборах. А в годы его правления она возглавляла три десятка государственных и частных корпораций. Не удивительно, что в 1980-е годы Имельда стала крупнейшим покупателем недвижимости на Манхэттене: среди её приобретений были — Кроун Билдинг/Crown Building (стоимостью в 51 млн долларов, Вулворт Билдинг/Woolworth Building и Хералд Сентер/Herald Centre (60 млн долларов). Известно, что она отказалась приобрести Эмпайр Стэйт Билдинг/Empire State Building за 750 млн долларов, найдя это знаменитое здание «слишком претенциозным». Среди 175 картин её коллекции живописи имелись работы Микеланджело, Боттичелли, Каналетто.
 Экстравагантный стиль жизни Имельды, по слухам, включал в себя миллионные шоппинг-туры в Нью-Йорк или Рим, она регулярно организовывала роскошные приемы, призванные укрепить репутацию супруга и своё собственное положение в обществе. Имельда даже придумала особое название для своих эпатажных излишеств — имельдифик/imeldific.
 Кроме того, Имельда потратила много средств на коллекционирование собственных портретов и портретов членов своей семьи, которые заказывала у известных нью-йоркских художников. Один из этих портретов — версия картины Боттичелли «Рождение Венеры», на которой из раковины поднимается она сама. В её коллекции были портреты Нэнси и Рональда Рейганов, её мужа Фердинанда Маркоса, генерала Макартура — освободителя Филиппин от японских оккупантов — и других людей, которых она ценила.
 Имельда предпочитала не вспоминать свою бедную юность. Она запретила книгу «Нерассказанная история Имельды Маркос», написанную филиппинской журналисткой Кармен Педроза. В этой книге утверждалось, что Имельда была когда-то так же бедна, как люди, которыми она теперь правит, что она была вынуждена спать на упаковочных ящиках в гараже своих родственников, когда мать выгнала её из дома. «Она не хотела, чтобы правда о её плебейском происхождении стала известна, — заявляла Педроза. Она создавала совсем иной имидж. Это было очень важно для Маркосов: если они родились богачами, не должен и возникать вопрос, откуда у них такое огромное состояние. Она надевала шикарные платья, отправляясь в такие места, где у людей не было даже элементарных удобств. Она жила фантастической жизнью в нищей стране». И миллионы простых филиппинцев при этом обожали её.
 Родственники Имельды процветали вместе с ней. Её брат Бенджамин Ромуальдес владел электротехнической фирмой в Маниле. Брат Альфредо руководил правительственным контролем за игорным бизнесом. Уильям Салливен, американский посол в Маниле с 1973 по 1977 год, рассказывал: «Когда я там жил, иностранные инвесторы не приезжали в Манилу без пакета акций для Имельды или для кого-то из её закадычных друзей. Это был единственный способ делать бизнес». Американские официальные лица были убеждены, что Филиппинами правят две фракции — одна, преданная Фердинанду Маркосу, и другая, преданная «первой леди», жене Маркоса Имельде.
 В 1980-х Ф. Маркос начал страдать от «красной волчанки» (lupus erythematosus), что породило слухи о том, что Имельда стала фактически исполнять обязанности главы государства. Но когда Ф. Маркос объявил о проведении досрочных президентских выборов в начале 1986 года (срок его полномочий истекал в 1987 году), он выставил на них свою кандидатуру, ибо уровень его популярности был по-прежнему высок. Победа Ф. Маркоса на выборах 1986 года не была признана сторонниками его противника Корасон Акино/Corazon Aquino, вдовы старого оппонента Маркоса, сенатора Бениньо Акино-мл./Benigno Aquino Jr., убитого в 1983 году. Обе стороны стали обвинять друг друга в подтасовке результатов, в Маниле начались народные волнения. Благодаря тому, что на сторону К. Акино перешли ключевые фигуры режима, министр обороны Хуан Понсе Энриле/Juan Ponce Enrile и заместитель начальника штаба вооружённых сил генерал Фидель Рамос/Fidel Ramos (бывший, кстати, кузеном Ф. Маркоса), мятеж в столице привел к смене власти в стране. Этот антиконституционный переворот («народная революция») 1986 года произошёл относительно мирно: Ф. Маркос отклонил предложение верных ему военачальников о применении силы против протестующих толп, и предпочёл отправиться в изгнание. Президентом Филиппин была провозглашена К. Акино.
 Пришедшее к власти правительство Филиппин обвинили чету Маркосов в присвоении бюджетных средств и выведении огромных сумм за границу — в США, Швейцарию и другие страны, средства массовой информации писали о многомиллиардных хищениях.

В изгнании 
 В 1988 году Имельда, вместе с Ф. Маркосом и 8 другими лицами (включая знаменитого саудовского предпринимателя Аднана Хашогги/Adnan Khashoggi) были обвинены в утаивании собственности в США и другого имущества, приобретенного на незаконно полученные ими средства. В 1989 году, уже после смерти Ф. Маркоса, Имельда предстала перед Федеральным большим жюри г. Нью-Йорка, и в 1990 году она была оправдана по всем пунктам этого обвинения.
 Одновременно Имельде Маркос и её детям были предъявлены несколько обвинений в уклонении от уплаты налогов и других экономических преступлениях. Филиппинскими следственными органами против Имельды было открыто несколько сот дел подобного рода, но многочисленные попытки властей наложить руку на зарубежные авуары Маркосов посредством судебных решений оказались неудачными.

Возвращение на родину 
 В 1991 году правительство Филиппин сняло запрет на возвращение Имельды Маркос на родину. Возвращение Имельды Р. Маркос на Филиппины было триумфальным: на дороге от аэропорта до Манилы её встречало больше миллиона сторонников.
 В 1992 году Имельда участвовала в президентских выборах, на которых голоса промаркосовских избирателей оказались разделены между двумя промаркосовскими кандидатами: 2,338,294 голоса получила Имельда и 4,116,376 голосов — Посол Эдуардо Коджуанко-мл./Eduardo Cojuangco, Jr., бывший близким другом и советником Ф. Маркоса. Поддержанный К. Акино кандидат, Фидель Рамос/Fidel Ramos, получил 5.3 миллиона голосов и выиграл гонку.
 В 1995 году Имельда победила на выборах в Конгресс и стала членом Палаты представителей от о. Лейте.
 В 1998 Имельда выставила свою кандидатуру, но затем публично поддержала на выборах Вице-президента Джозефа Э. Эстраду/Joseph Ejercito Estrada, ставшего в итоге главой государства. За годы правления Дж. Эстрады многие из заведённых против И. Маркос дел были отозваны в связи с процессуальными нарушениями, запущенными при их подготовке. В 1998 году Филиппинский анти-коррупционный суд признал её виновной в заключении контракта, невыгодного для правительства, однако Верховный суд затем отменил это решение.
 В 2010 году Имельда вновь была избрана в Палату представителей от провинции Северный Илокос, на место своего сына Фердинанда Маркоса-мл., избранного в Сенат. Соотношение голосов между нею и её ближайшим соперником было — 80 % к 20 %.
 В 2013 году Имельда была переизбрана на своё место в Палате представителей — 94,484 голосами против 11,221 и 1,647 голосов соответственно у её конкурентов.

Коррупционные обвинения и суды 
 Попытки различных правительств Филиппин получить доступ к швейцарским счетам Маркосов, замороженным после их свержения и изгнания из страны, до сих пор не увенчались успехом. Между тем. ещё в 1990 году швейцарский Федеральный трибунал постановил, что эти средства смогут быть репатриированы в Манилу только в том случае, если филиппинский суд докажет обвинения против г-жи Маркос в ходе честных и справедливых слушаний.
 14 сентября 2010 года филиппинский суд присудил Имельду возвратить государству 12 миллионов песо ($280,000), которые её покойный муж незаконно получил за 27 лет до того.

См. также 
 Магазиномания

Примечания

Ссылки 
 https://web.archive.org/web/20040724061624/http://www.elib.ru/Encycl/History/SENSATION/sens27.html
 http://www.bbc.co.uk/russian/international/2010/03/100326_philippines_marcos.shtml

Члены Палаты представителей Филиппин
Фотомодели Филиппин
Супруги президентов Филиппин
Семья Маркос
Родители президентов Филиппин